Міждурі́ченський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Ілійського району Алматинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Міждуріченське.

Населення — 9990 осіб (2009; 7424 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Ілійського району